Le nom d’Œhlert (écriture correcte est Oehlert, Öhlert ou Oehler) est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Daniel Œhlert, (1849-1920), scientifique français ;
 Jean Oehler, (1937- ), homme politique français ;
 Jean-Daniel Œhlert, (1765-1814), militaire français ;
 Mike Oehler (1938-2016), auteur, activiste américain ;
 Oskar Oehler (1858-1936), clarinettiste et facteur d'instruments de musique allemand.

Musique
 Le système Oehler est un dispositif mécanique de clés, principalement adopté sur les clarinettes allemandes et autrichiennes

Homonymie de patronyme